

Patronyme

 Colleen  Vandeweghe (1991-), tenniswoman américaine ;
 Ernie Vandeweghe (1928-2014), ancien basketteur canadien, grand-père de Coco ;
 Kiki Vandeweghe (1958-), ancien basketteur américain, fils d'Ernie et oncle de Coco ;
 Luc Vandeweghe (1914-1985), journaliste belge.